Ноле може бити:
Ноле, надимак мушког имена Новак

или:
Ноле (Торино), насеље у округу Торино, Италија